Selvlysende er et dansk adjektiv, der anvendes til at beskrive flere forskellige former for luminiscens:
 Fosforescens – Et kvantemekanisk fænomen, hvor en genstand lyser i langt tid efter selv at være blevet belyst. Det udnyttes fx ved selvlysende klistermærker.
 Fluorescens - Ligesom fosforescens, men lyset udsendes næsten samtidig med den oprindelige belysning.
 Kemiluminescens - en kemisk reaktion der udsender lys
 Bioluminescens - kemiluminescens hos biologiske organismer

Kildehenvisninger